La Monte Clark Cup 2017 è la 1ª edizione dell'omonimo torneo di football americano.

Ha avuto inizio il 1º aprile e si è conclusa il 16 settembre con la finale vinta per 42-6 dai bielorussi Minsk Zubrs sugli estoni Tartu Titans.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

Classifica 
La classifica della regular season è la seguente:

 PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
 La qualificazione ai playoff è indicata in verde

Division A

Division B

Playoff

Tabellone

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

Finale

I Finale

Verdetti 
   Campioni della Monte Clark Cup 2017

Note

Collegamenti esterni 
 L'edizione 2017 su football-aktuell.de

Competizioni di football americano